Ernst Fogman kan syfta på:

* Ernst Fogman (1843–1906), svensk läkare och amatörmusiker 
 Ernst Fogman (1880–1961), svensk militär och flygpionjär